Niemcy:
 Sassen – część gminy (Ortsteil) Sassen-Trantow w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Sassen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel
 Sassen-Trantow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Osoby:
 Andreas Sassen – niemiecki piłkarz
 Emmanuel Sassen – holenderski polityk
 Saskia Sassen – amerykańska socjolog
 Ursula Sassen – niemiecka polityk